«Джолиба» () — малийский футбольный клуб из Бамако, один из двух ведущих клубов наряду со «Стад Мальен». Выступает в Чемпионате Мали. По состоянию на 2020 год 22 раза становился национальным чемпионом, 19 раз выигрывал кубок Мали и 7 раз суперкубок.

Основан в 1960 году. Образован путём слияния команд «Африка Спорт Бамако» и «Фойе ду Судан». Название получил по названию реки Нигер на языке бамана.

Домашние матчи проводит на стадионе «Херемаконо», вмещающем 10 000 зрителей. В спортивный комплекс входят также тренировочные поля и штаб-квартира клуба.

Достижения 
 Премьер дивизион Мали (23): 1966, 1967, 1968, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1990, 1992, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2008, 2009, 2016, 2022
 Кубок Мали по футболу (20): 1965, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1983, 1993, 1996, 1998, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2022
 Суперкубок Мали по футболу (8): 1993, 1994, 1997, 1999, 2008, 2012, 2013, 2022

Международные соревнования 

 Лига чемпионов КАФ: 5
 1997 — Первый раунд
 1998 — Первый раунд
 1999 — Второй раунд
 2000 — Второй раунд
 2005 — Preliminary Round

 African Cup of Champions Clubs: 11
 1967: Полуфинал
 1972: Четвертьфинал
 1974: Четвертьфинал
 1975: Второй раунд
 1976: Второй раунд
 1977: Четвертьфинал
 1980: Второй раунд
 1983: Первый раунд
 1989: Второй раунд
 1991: Второй раунд
 1993: Первый раунд

 Кубок конфедераций КАФ: 2
 2004 — Preliminary Round
 2008 — Третий раунд

 Кубок КАФ: 4
 1992 — Первый раунд
 1995 — Четвертьфинал
 2002 — Четвертьфинал
 2003 — Первый раунд

 Кубок обладателей кубков КАФ: 5
 1981 — Полуфинал
 1982 — Полуфинал
 1984 — Первый раунд
 1985 — Первый раунд
 1994 — Первый раунд

Ссылки 
 чемпионат Мали

Футбольные клубы Мали